Флора Rheta Шрайбер (24 апреля 1918 – 3 ноября 1988) – американская журналистка, автор бестселлера Сивилла, вышедшего в 1973 году. В книге описана история женщины, (позже известной как Ширли Арделл Мейсон) страдавшей диссоциативным расстройством идентичности и имевшей 16 различных личностей. Так как Мэйсон настаивала на защите cвоей конфиденциальности, Шрайбер дала ей псевдоним "Сивилла Изабел Дорсетт".

В течение многих лет Шрайбер была преподавателем английского языка в Колледже уголовного права Джона Джея. Позже она написала книгу Сапожник, описывающую реальную историю массового убийцы, больного шизофренией.

Записи Шрайбер хранятся в специальных коллекциях Библиотеки Ллойда Сили в Колледже Джона Джея. Эта коллекция представляет собой подробное описание её жизни и карьеры.

Избранная библиография 
 Шрайбер Ф. Р., Персичетти В., Шуман У. (1954). Уильям Шуман. Г. Ширмер: Нью-Йорк.
 Шрайбер Ф. Р. (1956). Речь вашего ребенка: Практическое руководство для родителей в течение первых пяти лет. Нью-Йорк: Путнэм.
 Шрайбер Ф. Р. (1973). Сивилла. Чикаго: Регнери.
 Шрайбер Ф. Р. (1983). Сапожник: анатомия психоза. Нью-Йорк: Саймон и Шустер.

Ссылки 

1. "Коллекции рукописей". Специальные коллекции библиотеки Ллойда Сили, Колледж уголовного правосудия Джона Джея. Получены 5 марта 2013 года.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1918 году
Умершие в 1988 году
Писатели США XX века
Писательницы XX века
Преподаватели Колледжа криминальной юстиции имени Джона Джея